Rommerskirchen steht für:

 Rommerskirchen, eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Rommerskirchen ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Marie Stoll-Rommerskirchen (1909–1985), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Hans Theo Rommerskirchen († 2013), deutscher Verleger
 Johannes Rommerskirchen (1899–1978), deutscher Theologe
 Jörg Rommerskirchen (* 1941), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär in Berlin
 Josef Rommerskirchen (1916–2010), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages
 Stefanie Rommerskirchen (* 1965), deutsche Badmintonspielerin